Йоаким (Мороховський) (1576―1631) ― єпископ Володимирський і Берестейський Руської Унійної Церкви, полеміст, агіограф.
 Мороховський Микола Олександрович (*1957) ― український геоморфолог, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.